Чемпионат Таджикистана по футболу 1995 () — 4-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1995 на сайте rsssf.com 

1995
Таджикистан
1995 год в Таджикистане